Ervedosa ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ervedosa (Pinhel)
 Ervedosa (Vinhais)
 Ervedosa do Douro